Il doppio  del Manta Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ryler DeHeart e Pierre-Ludovic Duclos erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Brian Dabul e Izak van der Merwe hanno battuto in finale 6–1, 6–7(7–2), [11–9] John Paul Fruttero e Raven Klaasen.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Izak van der Merwe (campioni)
 John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (finale)

 Marcel Felder /  Daniel Garza (semifinali) 
 Víctor Estrella /  Alejandro González (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Manta Open 2011